Santa Germana puede hacer referencia a:
Santa Germana Cousin
Santa Germana